Miejscowości w Polsce:
 Małusy Małe
 Małusy Wielkie